Menotti ist der Familienname folgender Personen:

 Celeste Menotti (1802–1876), italienischer Unabhängigkeitskämpfer
 César Luis Menotti (* 1938), argentinischer Fußballtrainer
 Ciro Menotti (1798–1831), italienischer Freiheitskämpfer
 Gian Carlo Menotti (1911–2007), US-amerikanischer Komponist, italienischer Herkunft
 Paula Menotti (1870–1939), österreichische Sängerin
 Tatiana Menotti (1909–2001), italienische Opernsängerin